Termenul „Windsor” se poate referi la:

 Casa regală britanică Windsor
 O marcă de automobile americană

Locuri geografice

Africa de Sud 

 Windsor, Gauteng, o suburbie în Randburg

Australia 

 Windsor, New South Wales, o suburbie în Sydney, Australia.
 Windsor, Queensland, o suburbie în Brisbane
 Windsor, Victoria, o suburbie în Melbourne

Canada 
 Grand Falls-Windsor, Newfoundland and Labrador
 Windsor, Nova Scotia
 Windsor, Ontario
 Windsor, Quebec

Marea Britanie 

 Windsor, Berkshire, localitate situată la vest de Londra
 Castelul Windsor
 Windsor (UK Parliament constituency), un centru de alegeri parlamentare
 Old Windsor, un sat lângă Windsor
 Windsor Free Festival, festival care are lângă parcul Windsor Great Park
 Windsor, Belfast
 Windsor, Cornwall
 Windsor, Lincolnshire

Noua Zealandă 
 Windsor, New Zealand, o comună in North Otago
 New Windsor, New Zealand, o suburbie în Auckland

Pakistan 
 Windsor Park, Ichhra, în Pakistan

Statele Unite ale Americii

Comitat 

 Comitatul Windsor,

Localități 

 Windsor, 
 Windsor, 
 Windsor Locks, 
 East Windsor, 
 South Windsor, 
 Windsor, 
 Windsor, Port Penn,  (aflat pe lista NRHP din Delaware)
 Windsor, 
 Windsor, comitatul Mercer, 
 Windsor, comitatul Shelby, 
 Windsor Heights, 
 Windsor, 
 Windsor, 
 New Windsor, 
 Windsor, 
 Windsor, 
 Windsor, 
 Windsor, 
 New Windsor, 
 Windsor, town, 
 Windsor, village, 
 Windsor, 
 Windsor, 
 Windsor, 
 Windsor, 
 Windsor, 
 Windsor, Cascade,  (aflat pe lista NRHP din Virginia)
 Windsor Heights, 
 Windsor,

Townships 

 East Windsor Township, 
 West Windsor Township, 
 Windsor Township,

Vezi și 

 Nevestele vesele din Windsor
 Nevestele vesele din Windsor (operă)
 Winsor

Nume proprii